Desa Batokan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Batokan (administrativ by i Indonesien, lat -7,98, long 111,92), Jawa Timur, 
 Desa Batokan (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 111,61), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar